NEMA (codeermachine), een Zwitserse codeermachine
 National Electrical Manufacturers Association (NEMA), een Amerikaanse producentenorganisatie